Бернар IV:
 Бернар IV (ум. 1225) — граф Комменжа с 1176 года. 
 Бернар IV д’Арманьяк (1136—1193) — граф д'Арманьяк и де Фезансак.
Бернар IV д’Астарак ( ок. 1220—1291) — граф Астарака с 1249 года.